En latin, veritas signifie vérité. C'est aussi le nom de la déesse romaine qui est la personnification de ce concept

Science 

 (490) Veritas est un astéroïde.
 VERITAS (Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System) est un observatoire d'astronomie gamma au sol.
 VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) est une sonde spatiale en projet.

Entreprise 
 Bureau Veritas est une société de services spécialisée dans la gestion QSE (qualité, sécurité, environnement).
  est une société de services informatiques, rachetée en 2005 par la société Symantec et qui a retrouvé son indépendance en 2014. Veritas était le créateur entre autres de Veritas Backup Exec.
 Veritas est un constructeur automobile allemand disparu.
 Carte Veritas est une société éditant des cartes bancaires prépayées.
 Veritas est une chaîne de magasins d'origine belge (mercerie, accessoires...).

Autres 
 Veritas est le titre d'un journal clandestin démocrate-chrétien publié par deux résistants, les abbés Vallée et Portier, membres de Combat Zone nord.
 Veritas est le titre français d'un épisode de Star Trek sorti en 1968.
 Veritas ipsa est une lettre du pape Paul III.
 Quid est veritas est une anagramme célèbre (en exemple sur la page Anagramme).
 Veritas File System est un système de fichiers.
 Veritas est le nom d'une organisation secrète dans la série Smallville.
 Veritas: The Quest est une série télévisée américaine.
 Veritas est le nom d'un manga coréen.
 « Veritas » est la devise de l'université Harvard aux États-Unis.
 Veritas est un album de la chanteuse Agnes Carlsson sorti en 2012.
 Comité Véritas est une association dont le but est « le rétablissement de la vérité historique de l'Algérie française »
 VERITAS est un projet de sonde spatiale de la NASA à destination de la planète Vénus.
 Expression « In vino veritas » : la vérité est dans le vin. Si on boit plus que de raison, on finit par révéler des secrets inavouables...